Il y a eu plusieurs Marguerite de Flandre :

Marguerite d'Alsace (1145-1194), comtesse de Flandre ;
Marguerite de Constantinople (1202-1280), comtesse de Flandre ;
Marguerite de Dampierre (1251-1285), duchesse de Brabant ;
Marguerite de Flandre (morte en 1331), duchesse de Gueldre ;
Marguerite III de Flandre (1350-1405), comtesse de Flandre ;
Marguerite d'Autriche (née le  à Bruxelles, morte le  à Malines), fille de Marie de Bourgogne et de l'empereur Maximilien I et petite-fille du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, porta aussi le nom de Marguerite de Bourgogne ou Marguerite de Flandre durant son enfance et ses années de jeune fille.
Homonymie dynastique